Los Conejos kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Los Conejos, Guanajuato, ort, Salamanca, 
 Los Conejos, Oaxaca, ort, Chahuites, 

Robotskapade Mexikoförgreningar